Huseynov ou Hüseynov (parfois transcrit Gousseinov) peut désigner :
 Elnur Hüseynov (1987-), chanteur azerbaïdjanais ;
 Javid Huseynov (1988-), footballeur azerbaïdjanais ;
Khanim Huseynova (1993-), judokate handisport azerbaïdjanaise ;
 Murad Huseynov (1989-), footballeur azerbaïdjanais ;
 Nazim Hüseynov (1875-), judoka azerbaïdjanais ;
 Qadir Hüseynov (1986-), joueur d'échecs azerbaïdjanais ;
 Souret Husseïnov (1959-), homme politique azerbaïdjanais ;
 Tymerlan Huseynov (1968-), joueur puis entraîneur ukrainien de football ;
 Yunis Hüseynov (1965-), footballeur puis entraîneur azerbaïdjanais ;
 Zəlimxan Hüseynov (1981-), lutteur azerbaïdjanais.

Homonymie de patronyme azéri